Джозеф Стігліц (англ. Joseph Eugene Stiglitz; нар. 9 лютого 1943) — американський економіст і професор Колумбійського університету (Нью-Йорк).
 Альфред Стігліц (англ. Alfred Stieglitz, 1 січня 1864, Гобокен (Нью-Джерсі), Нью-Джерсі — 13 липня 1946, Нью-Йорк) - американський фотограф.